Friedrich Zell ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Zell, Künstlername von Camillo Walzel (1829–1895), deutscher Librettist
 Friedrich Joseph Zell (1814–1881), deutscher Politiker